«Ianva» — італійський музичний гурт, заснований 2003 року в Генуї. Виконує музику в стилях неофолк та дарк-кабаре.

Дискографія

Студійні альбоми 
 Disobbedisco! (2006, Antica Fonografia Il Levriero)
 Italia: Ultimo Atto (2009, Antica Fonografia Il Levriero)
 La Mano di Gloria (2012, Antica Fonografia Il Levriero/Alphasouth)
 La Ballata Dell'Ardito — Memento X-C (2015, Antica Fonografia Il Levriero)

EP 
 La ballata dell'ardito (2005, Antica Fonografia Il Levriero)
 L'Occidente (2007, Antica Fonografia Il Levriero)

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  
 
 
 

Музичні колективи, що з'явились 2003
Італійські музичні гурти
Засновані в Італії 2003